Döring är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Döring
 Heinrich Döring
 Karl Siegfried Döring
 Oscar Döring
 Theodor Döring

Tyska efternamn